«Crazy Train» — песня, написанная Оззи Осборном, Рэнди Роадсом и Бобом Дейсли. Была выпущена как первый сингл Осборна в 1980 году для дебютного альбома Blizzard of Ozz. Песня была написана в 1980 году и позже была включена в концертный альбом Tribute, выпущенный 19 марта 1987 года. Концертный вариант песни был впервые выпущен как сингл 10 февраля 1987 года. Несмотря на небольшие достижения в чартах, песня считается визитной карточкой Оззи и классикой рока и хэви-метала до сегодняшних дней.

Каверы и другие медиа

Кавер версии 
«Crazy Train» исполняли:
 Iron Horse
 Nightwish
 Bullet for My Valentine
 Ди Снайдер
 Пэт Бун
 Skid Row
 Jason Heath & The Greedy Souls — на альбоме «The Vain Hope of Horse» с участием Кида Лайтнинга (Kid Lightning).
 Metalachi
 Fun Lovin’ Criminals — (альбом Mimosa)
 The Flys — саундтрек к фильму Универсальный солдат 2: Возвращение.
 Michael Angelo Batio — композиция «Tribute to Randy» с альбома «Hands Without Shadows». Включает в себя инструментальный кавер «Crazy Train» и части «Mr. Crowley».
 Баптистская церковь Вестборо — переписала текст песни и исполняла её на митинге протеста против геев 7 октября 2010 года. Комментируя эту акцию Осборн заявил: «Меня тошнит и воротит от использования '„Crazy Train“ для пропаганды злобы и ненависти 'церковью'.»

Фрагменты 
Фрагменты «Crazy Train» были использованы в следующих песнях:
 «Undead» в исполнении Hollywood Undead.
 «Let’s Go» в исполнении Trick Daddy.
 «Pipe Medley» в исполнении Blue Man Group.

Другие медиа 
 Песня звучит в фильме «Призрачный гонщик».
 Используется в музыкальных видео-играх Guitar Hero World Tour и Rock Band 3.
 Фрагмент использовался для рекламы игры World of Warcraft.
 Используется в эпизоде The Seminar сериала Офис как музыкальная тема для Кевина Мэлоуна.
 Песня вместе с другим хитом Оззи — «Let Me Hear You Scream» используется в игре Madden NFL 11.
 В 1999 году была использована в рекламе автомобиля Mitsubishi.
 Песня звучит в мультфильме Мегамозг (2010).
 Песня звучит в 8 серии 27 сезона (Paths of Glory) мультсериала Симпсоны
 Песня звучит в трейлере фильма Джуманджи: Новый уровень (2019).
 С 8 сентября 2015 года является неофициальной боевой песней и вступительным гимном в ходе домашних игр и матчей Супербоула для команды НФЛ Нью-Ингленд Пэтриотс .

Достижения и награды 
 Crazy Train занимала места в чартах Великобритании и США. Первый рифф в тональности Фа-диез минор и гитарное соло в исполнении Рэнди Роадса было высоко оценено.
 Песня занимала 49 место в чартах Великобритании.
 Песня достигла девятого места в Billboard Top Tracks.
 Официальный рингтон на 1 сентября 2010 года был скачан 1,750,000 раз и вышел на 13 место.
 Песня включается почти во все сольные сборники Осборна.
 Достигла девятого места в списке лучших гитарных соло по выбору 25 миллионов читателей журнала Guitar World.
 Песня заняла 9-ое место среди 40 Величайших Метал песен по версии VH1 и в 2009 году стала 23 в списке величайших песен хард-рока за все времена, при этом песня заняла наивысший результат среди соло-исполнителей.
 Песня заняла 3-е место в списке 50 лучших метал песен всех времен по версии компании производителя гитар Gibson.

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал
 Рэнди Роадс — гитара
 Боб Дейсли — бас-гитара
 Ли Керслейк — ударные
 Дон Эйри — клавишные
 Линдсей Бриджуотер — клавишные в 1987 году

Примечания

Ссылки 
 

Песни, написанные Оззи Осборном
Песни Оззи Осборна
Дебютные синглы
Синглы Оззи Осборна
Синглы Epic Records